Сассон, Биньямин (1903—1989) — израильский политик
 Сассон, Ор (род. 1990) — израильский дзюдоист.
 Сассон, Робер (1978—2016) — французский велогонщик.
 Сасон, Элиягу (1902—1972)

См. также 
 ибн-Шошан